Zuzana Stivínová ist der Name folgender Personen:

* Zuzana Stivínová (Schauspielerin, 1940) (* 1940), tschechische Schauspielerin
 Zuzana Stivínová (Schauspielerin, 1973) (* 1973), tschechische Schauspielerin